Uchanie est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Uchanie, une gmina rurale dans le powiat de Hrubieszów
 Uchanie, un village et chef-lieu de cette gmina